Yoro kan syfta på:

Honduras 

 Departamento de Yoro, departement, 
 Yoro (kommun), Departamento de Yoro, 
 Yoro (departementshuvudort), Departamento de Yoro, 
 Yoro (flygplats), Departamento de Yoro,

Japan 
 Yōrō, kommun i Gifu prefektur

Mali 

 Yoro (ort), Mopti, 

]
Robotskapade Maliförgreningar